Il singolare  del BRD Timișoara Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Victor Hănescu era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andreas Haider-Maurer ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6–4, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Adrian Ungur (Quarti di finale)
  Wayne Odesnik (Secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (Campione)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Finale)

  Marius Copil (Secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (Quarti di finale)
  Malek Jaziri (Primo turno)
  David Guez (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BRD Timișoara Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013